Munzlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Munzlinger (* 1954), Brigadegeneral
 Tony Munzlinger (* 1934), deutscher Maler und Regisseur